Ма́йский райо́н — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Кабардино-Балкарской Республики Российской Федерации.

Административный центр — город Майский.

География 
Майский район расположен в восточной части Кабардино-Балкарской Республики и граничит с Лескенским районом на юго-западе, Урванским районом на западе, Прохладненским районом и городским округом Прохладный на севере, Терским районом КБР на востоке, а также с Кировским районом Северной Осетии на юге.

По зональному районированию территория района делится на две зоны — равнинную и предгорную. Практически вся территория района расположена в равнинной зоне республики. Площадь территории Майского района составляет 384,8 км².

Через территорию района протекают наиболее крупные реки республики — Терек, Черек, Баксан и Малка, а также реки — Лескен, Деменюк, Аргудан, Псыгансу, Псариша, Чёрная, Павлиха и другие.

История 
Майский район был образован постановлением Президиума ВЦИК от 29 декабря 1937 года из Майского, Александровского, Котляревского, Пришибского и Ново-Ивановского сельсоветов Прималкинского района Кабардино-Балкарской АССР.

В 1963 году Майский район был упразднён и включён в состав Прохладненского сельского района, а Александровский сельсовет передан в состав Терского района.

В 1965 году в ходе административных преобразований районов КБАССР, Майский район был восстановлен в своих прежних границах.

В 2005 году в районе были ликвидированы городская и сельские администрации и образованы 5 муниципальных образований, со статусом городского и сельских поселений.

Население 

 Урбанизация
Городское население (город Майский) составляет  % от всего населения района.

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

 Половозрастной состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Мужчины — 17 514 чел. (45,3 %). Женщины — 21 111 чел. (54,5 %).

Средний возраст населения — 38,0 лет. Средний возраст мужчин — 35,4 лет. Средний возраст женщин — 40,2 лет. 

Медианный возраст населения — 37,4 лет. Медианный возраст мужчин — 34,5 лет. Медианный возраст женщин — 40,0 лет.

Муниципальное деление 
В Майский муниципальный район входят 5 муниципальных образований, в том числе  1 городское и 4 сельских поселения:

Населённые пункты 

В Майском районе 16 населённых пунктов, в том числе один город и 15 сельских населённых пунктов.

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:
 Совет местного самоуправления Майского муниципального района — выборный представительный орган района;
 Председатель совета местного самоуправления Майского муниципального района — высшее должностное лицо района;
 Местная администрация Майского муниципального района — исполнительно-распорядительный орган района;
 Глава местной администрации Майского муниципального района — глава исполнительной власти в районе.

 Глава местной администрации 
 Саенко Татьяна Викторовна (с 25 сентября 2018 года)

 Председатель Совета местного самоуправления
 Кармалико Михаил Дмитриевич (с 14 октября 2016 года)

Адрес администрации Майского муниципального района: город Майский, ул. Энгельса, д. 68.

Экономика 
Основу промышленности Майского района составляют пищевая и перерабатывающая промышленность. На территории района по данным на 1 января 2006 года находятся 14 промышленных предприятий: 9 предприятий пищевой промышленности, 1 предприятие по производству стройматериалов, 1 предприятие машиностроения, 1 предприятие по производству медицинской техники, 2 предприятия по производству пара и горячей воды. С 2013 года официально дан старт строительству завода чистых полимеров на территории села Октябрьское.

Майский район является одним из передовых сельскохозяйственных районов республики. На его территории расположено 7 сельскохозяйственных предприятий.

Транспорт 
На территории района расположена узловая железнодорожная станция Котляревская и остановочные пункты Пришиб, Баксан и «1957 км» Северо-Кавказской железной дороги. 

Через район проходят автотрассы регионального значения: «Прохладный — Терек — Эльхотово» , «Нальчик — Майский»  и «Аргудан — Терек» .

Сельские населённые пункты имеют налаженную рейсовую связь с районным центром. Также имеется прямое автобусное сообщение районного центра с городами Нальчик и Прохладный.

Средства массовой информации 
 Издаётся районная газета «Майские новости», тиражируемая на территории района и освящающая события, происходящие в нём. Выпускается один раз в неделю. 
 Официальный сайт администрации муниципального района.

См. также 
 Административное деление Кабардино-Балкарской республики
 Населённые пункты Кабардино-Балкарии

Ссылки 
 Официальный сайт Майского муниципального района
 Майский район на портале Правительства Кабардино-Балкарии

Примечания